Kolesarstvo na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala v devetih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Uradna stran tekmovanja: BMX, gorsko kolesarstvo, cestno kolesarstvo, kolesarstvo na stezi
 Izidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012